Dood van een handelsreiziger, de Nederlandstalige titel van het toneelstuk van Arthur Miller uit 1949.
Er is een vijftal films gebaseerd op dit toneelstuk:
 Death of a Salesman (1951), een film uit 1951 met Fredric March en Kevin McCarthy.
 Death of a Salesman (1966), een televisiefilm uit 1966 met Lee J. Cobb en George Segal.
 Death of a Salesman (1985), een televisiefilm uit 1985 met Dustin Hoffman en John Malkovich.
 Death of a Salesman (1996), een televisiefilm uit 1996 met Warren Mitchell en Iain Glen.
 Death of a Salesman (2000), een televisiefilm uit 2000 met Brian Dennehy en Ron Eldard.